Le musée international de la Parfumerie est un musée, labellisé « Musée de France »,  situé à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.

Missions du musée 

Le musée présente au public les techniques et le savoir-faire de la création de parfums, ainsi que leurs utilisations au cours de l’Histoire. La mission du musée est de conserver et de proposer au public des collections qui présentent l’histoire de la parfumerie à partir de l’Antiquité : savon, maquillage, techniques, commercialisation, vestiges archéologiques. Le musée est séparé en 5 parties thématiques : élégance et classicisme, magie et dynamisme, frivolité et hygiène. Ces différents thèmes sont à leur tour organisés de façon chronologique occidentale, de l’Antiquité à nos jours.

Historique du musée 

Avec Grasse, ville historique de la parfumerie, mais aussi de grands noms tels que Coco Chanel ou François Coty, la France est à la pointe de la parfumerie contemporaine. Une ébauche de musée de la Parfumerie a lieu, en 1918, avec l’ouverture d’un musée privé à Grasse, dont l’initiative a été soutenue par le fils du président Carnot, François Carnot. Les collections de ce musée s’enrichissent à partir de 1921, grâce à de nombreuses donations. Le musée international de la Parfumerie est inauguré en 1989 et devient l'un des symboles de la spécialité artisanale locale, de par ses collections dédiées à la parfumerie. La superficie du musée augmente jusqu’à atteindre  m², après les rénovations de 2006.

Les jardins du musée international de la Parfumerie 
Progressivement, la culture de fleurs diminue dans le paysage grassois, la cueillette se fait ailleurs, notamment en Égypte ou en Inde du Sud pour le jasmin. Pour faire perdurer l’image de Grasse dans le monde de la parfumerie et sauvegarder le savoir-faire grassois, le musée conserve des plantes à parfum, qui sont la matière première de la confection des parfums. De plus, ce musée vivant apporte de la verdure dans le paysage urbain. C’est dans cet objectif que la Bastide du Parfumeur voit le jour en 2007, elle allie conservation du patrimoine et une approche ludique du public à la botanique. Le jardin botanique du musée est également un refuge pour la faune, puisque la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a signé un partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux, s’engageant donc à utiliser des techniques biologiques pour sauvegarder la vie sauvage sur le site.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Parfumerie
Musée du parfum
Grasse